Nonaspe kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Nonaspe (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Nonaspe (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar